Petrolia  peut désigner différents lieux :

Toponyme

Petrolia, municipalité en Ontario située dans le comté de Lambton

Petrolia, une zone non incorporée en Californie située dans le comté de Humboldt,
 Petrolia, un borough en Pennsylvanie situé dans le comté de Butler,
 Petrolia, une localité au Texas située dans le comté de Clay.

Divers 
 Pétrolia, une compagnie pétrolière québécoise.

Homonymie de toponyme